Иван Яце́нко:
 Яценко, Иван Фомич (1859—1896) — русский архитектор, работал в Одессе.
 Яценко, Иван Юрьевич (род. 1992) — российский хоккеист.